El Álamo kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 El Alamo, Culiacán, 
 El Álamo, San Vicente Tancuayalab, 
 El Álamo, Mineral de la Reforma, 
 El Álamo, Puebla, Tlaxco, 
 El Álamo, Santa María del Río, 
 El Álamo, Veracruz, Tlachichilco, 
 El Álamo, Pisaflores, 
 El Álamo, Badiraguato, 
 El Álamo, Tamaulipas, Matamoros, 
 El Álamo, Villa de Reyes,

Spanien 

 El Álamo, Spanien, Madrid, Provincia de Madrid, 
 El Álamo, kommun i Madrid

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar